Кикер Николас (, ; родился 16 августа 1992 года в Мерло, Аргентина) — аргентинский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Отец Николаса — Рикардо — теннисный тренер; мать — Мариана Вильяверде — учитель экономики; есть три сестры: Присцилла, Виктория и Люсия. У Кикера есть сын — Бастиан.

Начал играть в теннис в возрасте четырёх лет вместе с отцом. Любимая поверхность — хард (хотя большинство титулов выиграл на грунте), любимый турнир — Открытый чемпионат США. Кумиром в мире тенниса в период взросления был Роджер Федерер.

Болельщик футбольной команды Велес Сарсфилд.

Спортивная карьера 

На Открытом чемпионате Австралии 2018 года Николас Кикер сумел дойти до третьего круга и это лучший результат на турнирах серии Большого шлема в карьере. Он проиграл Мартону Фучовичу из Венгрии. По ходу турнира аргентинец сумел переиграть австралийца Джордана Томпсона и словака Лукаша Лацко.

В июне 2018 года Кикер был дисквалифицирован на шесть лет за участие в организации договорных матчей в 2015 году, а также отказ от сотрудничества с антикоррупционной программой. Позже срок дисквалификации был сокращён и Кикер смог вернуться к выступлениям в январе 2021 года.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (26)

Победы (17) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (19)

Победы (8)

Поражения (11)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Аргентины